Обект е най-общо понятие, изразяващо обозрима и/или мислова категория или предмет, към която или върху която е насочено вниманието. Обектът е закономерно обвързан със субект, от който се насочва вниманието и който езиково и когнитивно е негов антоним. Понятието „обект“ е корен на думата обективно.

Основни употреби на понятието:
 Обект (информатика)
 Обект (програмиране)
 Обект (философия)
 Обект (граматика)
 Обект (математика)
Специфични обекти:
 Строителен обект: обозначава строителна сграда или площадка.
 Астрономически обект
 Неидентифициран летящ обект

Други употреби:
 Данъчен обект на облагане
 Обекти (списание)